Joya de la Corona puede referirse a: 

 Joyas de la Corona;
 «La joya de la corona», referido al ámbito empresarial.